Това е списъкът с епизоди на анимационния сериал „Върховният Спайдър-Мен“ с оригиналните дати на излъчване в САЩ и България.

Сезон 1

Сезон 2 

Върховният Спайдър-Мен